Ochos, eller, latiniserat, Ochus, kan syfta på:
Dareios II Ochos, persisk storkonung 423-404 f.Kr.
Artaxerxes III Ochos, persisk storkonung 358-338 f.Kr.